Tabula rasa – tavoletta di cera cancellata in modo da poter essere usata per riscrivervi sopra. Metaforizzato è il concetto applicato all'intelletto.

Letteratura 
 Tabula Rasa – romanzo giallo di Danila Comastri Montanari
 Tabula rasa – saggio dello psicologo e divulgatore scientifico Steven Pinker pubblicato nel 2002

Musica 
 Tabula Rasa – gruppo musicale rock progressivo finlandese
 Tabula Rasa – album dei Tabula Rasa del 1975
 Tabula Rasa – concerto doppio per due violini, orchestra d'archi e pianoforte preparato di Arvo Pärt del 1977
 Tabula Rasa – album degli Einstürzende Neubauten del 1993
 Tabula rasa – album di Puni del 2009
Tabula Rasa – brano musicale di Björk del 2017

Televisione 
 Tabula rasa (Tabula Rasa) – episodio della sesta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Tabula rasa (Tabula Rasa) – episodio della terza stagione di Criminal Minds
 Tabula Rasa – episodio della quarta stagione di Heroes
 Tabula rasa (Tabula Rasa) – episodio in due parti della seconda stagione di Justice League
 Tabula rasa (Tabula Rasa) – episodio della nona stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Tabula rasa (Tabula Rasa) – episodio della prima stagione di Lost
 Tabula rasa (Tabula Rasa) – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis

Cinema 
 Tabula rasa – film del 1968 diretto da Paolo Capovilla

Videogiochi 
 Tabula Rasa – videogioco MMORPG